Thordisa är ett släkte av snäckor. Thordisa ingår i familjen Discodorididae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Nakensnäckor
Thordisa